Маріо Альтманн (;  4 листопада 1986, Відень) — австрійський хокеїст, захисник клубу Австрійської хокейної ліги «Блек Вінгз Лінц». Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2004 року виступами за столичний клуб «Відень Кепіталс».

У сезоні 2009/10 захищав кольори шведських команд «Еребру» та «Карлскруна».

Згодом п'ять сезонів відіграв за «Філлах».

16 квітня 2015, уклав однорічний контракт з клубом Австрійської хокейної ліги «Блек Вінгз Лінц».

У складі національної збірної Австрії виступав на чемпіонатах світу Топ-дивізіону 2009, 2011 та 2013 років, а також на Олімпійських іграх 2014 року.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Відень Кепіталс» — 2005.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Хокеїсти «Відень Кепіталс»
Хокеїсти «Еребру»
Хокеїсти «Карлскруни»
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти «Лінца»